Billot je priimek več oseb:
 Jean-Baptiste Billot, francoski general
 Louis Billot, francoski duhovnik in kardinal